Amt Lichtenfels bezeichnet

  ein Amt des Hochstiftes Bamberg, siehe Oberamt Lichtenfels
  ein Amt des Fürstentums Waldeck Amt Lichtenfels (Waldeck)